Eisenbahnunfall von Salisbury steht für:

 Eisenbahnunfall von Salisbury (1906)
 Eisenbahnunfall von Salisbury (2021)